Název Rokytenka má více vodních toků:

 Rokytenka (přítok Divoké Orlice) – pravostranný přítok Divoké Orlice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí
 Rokytenka (přítok Vláry) – pravostranný přítok Vláry v okrese Zlín
 Rokytenka (přítok Vsetínské Bečvy) – levostranný přítok Vsetínské Bečvy v okrese Vsetín